Skupski ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Skupski (* 1983), britischer Tennisspieler
 Neal Skupski (* 1989), britischer Tennisspieler